Роберт Бураковський (,  24 листопада 1966, Мальме) — шведський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 217-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 28 років, захищав кольори команд «Оттава Сенаторс», «Лександ», АІК та «Мальме Редгокс».

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швеції в складі «Мальме Редгокс» — 1992.
 Володар Єврокубка в складі «Мальме Редгокс» — 1993.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Мальме
шведські хокеїсти
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Лександса»
Хокеїсти АІКа
Хокеїсти «Мальме»
Хокеїсти «Дюссельдорфа»
Хокеїсти «Ольборг Пайретс»
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»